

Sigle 
 MEF – Ministero dell'economia e delle finanze – dicastero del Governo italiano
 MEF – Morte endouterina fetale
 MEF – Museo Enzo Ferrari di Modena
 MEF – Mediterranean Expeditionary Force
 MEF – Museo Ettore Fico di Torino

Codici 
 MEF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Melfi (Ciad)
 mef – codice ISO 639-3 alpha-3 della lingua megam